Со́фья Серге́евна Ле́бедева: Лебедева, Софья Сергеевна (1928—1962) — советский искусствовед, музейный работник.
 Лебедева, Софья Сергеевна (род. 1993) — российская актриса.